ALF nebo Alf může mít více významů:
 Alf (seriál) – seriál televizní společnosti NBC natáčený v letech 1986–1990
 Fronta za osvobození zvířat – organizace bojující proti týrání, využívání a zneužívání zvířat, anglicky Animal Liberation Front